Checker Taxi — американская таксомоторная компания. Владельцем Checker Taxi был иммигрант из России Морис Маркин, которому принадлежала также автомобилестроительная компания Checker Motors Corporation, автомобили которой использовались в таксопарке Checker Taxi.

История 
Морис Маркин, портной из Чикаго, стал владельцем компании Markin Automobile Body, которую он получил в счёт оплаты долга в 15000 долларов. Markin Automobile Body производила автомобильные кузова для компании Commonwealth Motors, продававшей автомобили под маркой Mogul.

Вскоре Commonwealth Motors оказалась на грани банкротства, однако у неё был контракт на поставку автомобилей с Checker Taxi (частная таксомоторная компания из Чикаго, которая на тот момент никак не была связана с Маркиным). Маркин решил заполучить контракт с Checker Taxi, объединив свою компанию Markin Automobile Body с Commonwealth Motors.

Вдохновлённый Джоном Герцем, создавшим в 1910 году таксомоторную компанию в Чикаго (впоследствии получившей название Yellow Cab Company), Маркин в 1924 году начинает постепенно скупать Checker Taxi, получив полный контроль над компанией в 1937 году. Маркин следует бизнес-плану Герца, вводя единые тарифы и униформу для таксистов.

В 20-х годах между компаниями Маркина и Герца разразилась жёсткая конкуренция. Ситуация особенно накалилась после того, как в дом Маркина была брошена зажигательная бомба. После этого инцидента Маркин решает перенести Checker Taxi в город Каламазу, штат Мичиган.

Checker Taxi стала первой компанией, нанимавшей чернокожих водителей. Маркин продал Checker Cab Эрету Лобану Корду, однако выкупил её назад в 1936 году. Гертц продал свою долю в Yellow Cab Маркину, который вскоре приобрёл одну треть Parmalee, таким образом получив контроль и над Parmalee, и над Yellow Cab.

В 1964 штат Нью-Йорк обвинил Маркина и Checker в нарушении антимонопольного законодательства. Обвинения основывались на том, что Маркин владеет крупнейшей таксомоторной компанией и компанией, производящей автомобили, тем самым препятствуя закупкам автомобилей такси других производителей.

Последний кэб Marathon был изготовлен в 1982 году, после чего Checker прекратил выпуск автомобилей. Компания стала производить детали для компании General Motors до января 2009 года, когда было объявлено о банкротстве.

Checker Marathon 

Checker Marathon — автомобиль компании Checker Motors Company, выпускавшийся с 1961 по 1982 год в США на заводе в городе Каламазу, штат Мичиган. Marathon использовался в качестве самого вместительного вида такси в Нью-Йорке и многих других американских городах, благодаря чему получил широкую известность. Автомобиль часто можно увидеть в различных ТВ шоу, видео играх, фильмах и музыкальных клипах.

См. также 
 Austin FX4

Примечания 

Транспортные компании США
Автомобили Checker